O Instituto Infnet é uma instituição privada de ensino superior sediada no Rio de Janeiro. Oferece cursos de graduação, pós-graduação e livres, presenciais e a distância. Seus cursos são voltados para as áreas de engenharia, computação, programação, ciência de dados, design, games, marketing digital, cinema, animação, publicidade e propaganda.

História
O Instituto Infnet foi fundado em 1994, junto com o surgimento da Web no Brasil. Seus fundadores tinham experiência com Internet desde a implantação da RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - dentro das instalações do IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde estudaram. Ainda em 1994, o Infnet lançou seus primeiros eventos voltados para profissionais atuarem na Internet. Nos anos seguintes, passou a oferecer formações regulares de construção de páginas e administração de redes Internet.

Posteriormente, o Infnet se tornou um Netscape DevEdge Gold Partner do Brasil. Iniciou um programa de treinamento nacional, para aproximadamente 1.000 profissionais da Embratel, o qual levou à criação do CD-Rom "O Poder da Tecnologia Internet na sua Empresa". Em seguida, tornou-se um Microsoft Certified Technical Education Center (CTEC) e um Oracle Approved Education Center (OAEC) especializado em Java/Internet. Alguns de seus alunos se destacaram no mercado, como o caso de Edgard Nogueira, capa da revista veja após criar um site de buscas avaliado em R$10 milhões em fevereiro de 2000. Naquele mesmo ano, o Infnet lançou seus primeiros cursos a distância no portal TI Master, inclusive um curso gratuito introdução à programação, o que levou a instituição a ser reconhecida como um dos 5 melhores centros educacionais Microsoft na América Latina.

Em 2002, o Instituto Infnet foi uma das três empresas brasileiras selecionadas pela Endeavor, após um processo de seleção que envolveu mais de 300 empresas. No mesmo ano, seus empreendedores receberam o prêmio de Empreendedores do Novo Brasil, da revista Você S/A.

No início de 2005, em preparação para seu credenciamento como Faculdade de Tecnologia, o Instituto mudou-se para novas instalações, e passou a oferecer mais laboratórios, biblioteca e auditório para seus alunos. As práticas pedagógicas da Instituição foram norteadas pela preocupação em formar alunos para suprir a grande falta de profissionais de tecnologia no mercado de trabalho. Os primeiros cursos de graduação lançados foram de Gestão da Tecnologia da Informação, Design Digital e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Em 2014, o Instituto iniciou a oferta de alguns cursos de graduação a distância, com aulas ao vivo, ao invés de vídeo-aulas. Foi desenvolvida uma metodologia pedagógica baseada em Competências e Projetos, uma tendência mundial, envolvendo designers instrucionais e professores na criação de conteúdos e avaliações alinhadas às competências esperadas para os egressos. 

Em 2015, com o intuito de oferecer graduações voltadas para a área criativa, foi inaugurada a ECDD - Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infnet, em um prédio próprio, localizado também no Centro do Rio de Janeiro, que faz parte do Corredor Cultural da Cidade. Na ECDD concentram-se as graduações e pós-graduações focadas na Indústria Criativa.

Em 2019, a instituição foi avaliada com o conceito 5 na educação a distância pela comissão de recredenciamento do MEC.

Hoje o Infnet possui três unidades: a ESTI Escola Superior de Tecnologia da Informação, a Escola de Negócios e a ECDD Escola de Comunicação e Design Digital. Pelo seu DNA de base tecnológica, a Faculdade Infnet é conhecida pelo mercado como uma faculdade bastante “digital” e orientada ao mercado.

Cursos
Em agosto de 2022, contava com os seguintes cursos de graduação e pós-graduação:

Graduação em Engenharias, Computação e Programação 

 Engenharia de Computação
 Engenharia de Software
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Sistemas de Informação

Graduação em Ciência de Dados 

 Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Graduação em Design e Indústria Criativa 
 Cinema e Audiovisual
 Design de Animação
 Design de Games
 Design Gráfico e Digital
 Publicidade e Propaganda
 Marketing Digital

Pós-graduação em Desenvolvimento, Engenharia e Arquitetura de Software 
 Arquitetura de Software
 Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning
 Desenvolvimento Web Full Stack
 Desenvolvimento Mobile: Android, iOS e Multiplataforma
 Engenharia de Software com Java
 Engenharia de Software com .NET

Pós-graduação em Engenharia de Dados 
 Engenharia de Banco de Dados com Oracle, SQL Server e Cloud DB
 Engenharia de Dados: Big Data

Pós-graduação em Data Science, Data Analytics e BI 
 Data Science (Ciência de Dados)

Pós-graduação em Gestão de Projetos e Governança da TI 
 Gestão de Projetos e Processos com PMI, Metodologias Ágeis e CBOK
 Governança, Melhores Práticas e Gestão de TI

Pós-graduação em Sistemas de Gestão Empresarial 
 Gestão de Sistemas de Informação com SAP

Pós-graduação em UX Design, UI Design, Web Design 
 UX Design, Arquitetura da Informação e Usabilidade

Pós-graduação em Design, Games, Cinema e Animação 

 Design Digital e Design Gráfico 
 Animação e Modelagem 3D 
 Produção Audiovisual para Web

Marketing Digital 

 Tráfego Pago e Mídia Performance
 Marketing de Conteúdo, SEO e Inbound Marketing

Referências

Ligações externas 

 

Instituições de ensino superior do Rio de Janeiro (estado)